Puchar Afryki 2011 – jedenasta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w czterech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 12 czerwca do 12 listopada 2011 roku.  W walce o tytuł mistrzowski brały udział cztery zespoły, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach.

System rozgrywek 
W grudniu 2010 i marcu 2011 roku CAR ogłosiła nowy schemat rozgrywek w ramach Pucharu Afryki. Czołowe szesnaście reprezentacji zostało podzielonych na cztery czterozespołowe dywizje w ramach Dywizji 1 na podstawie rankingu IRB, pozostałe drużyny zrzeszone w związku mogły zaś przystąpić do zawodów w Dywizji 2 podzielonej geograficznie na dwie poddywizje. Puchar Afryki miał stać się również jedną z kwalifikacji do Pucharu Świata w Rugby 2015.

Cztery najwyższe dywizje, każda licząca cztery zespoły, miały rozegrać spotkania systemem pucharowym – zwycięzcy półfinałów walczyli o triumf w zawodach, przegrani zaś z tych meczów o utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Triumfator Dywizji 1A zostawał jednocześnie mistrzem Afryki. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków.

Tym systemem odbyły się jedynie zawody w Dywizji 1C. Turniej w Dywizji 1B rozstrzygnięto systemem kołowym z udziałem trzech drużyn, w dywizjach 1A i 1D rozegrano natomiast po jednym spotkaniu z udziałem obu przybyłych reprezentacji. W kolejnej edycji zespoły, które nie zjawiły się na zaplanowanych turniejach, zostały zdegradowane.

Kolejność końcowa:

Dywizja 1A 
W turnieju miały wziąć udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym, nie stawiły się jednak zespoły Maroka i Namibii, tak więc do zawodów przystąpiły jedynie dwie reprezentacje. W spotkaniu rozegranym na RFUEA Grounds w kenijskiej stolicy Nairobi lepsi okazali się gospodarze.

Dywizja 1B 
Uganda otrzymała prawa do organizacji turnieju pod koniec 2010 roku – miały wziąć w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym. Po wycofaniu się zespołu z Wybrzeża Kości Słoniowej pozostałe trzy drużyny rozegrały turniej systemem kołowym w dniach 12–18 czerwca 2011 roku, a po wygraniu obu swoich pojedynków triumfowała reprezentacja Zimbabwe.

Tabela

Mecze

Dywizja 1C 
Turniej Dywizji 1C odbył się na Stade Ahmadou Ahidjo w stolicy Kamerunu, Jaunde, w ciągu dwóch meczowych dni – 21 i 25 czerwca 2011 roku – i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym. Triumfowała w nim reprezentacja Senegalu.

Dywizja 1D 
Spośród czterech drużyn z Dywizji 1D na zawody stawiły się jedynie dwie, które rozegrały pomiędzy sobą spotkanie na boisku University of Johannesburg, a zwycięsko z niego wyszła reprezentacja Mauritiusu.

Dywizja 2 (Północ) 
Turniej północnej Dywizji 2 odbył się na Stade Ouezzin Coulibaly w stolicy Mali, Bamako, w dniach 23–30 lipca 2011 roku i wzięło w nim udział osiem zespołów rywalizujących systemem pucharowym. Zespół Kongo nie stawił się na zawody i jego miejsce zajęła drużyna Mali A. W turnieju zwyciężyli gospodarze.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja 2 (Południe) 
Rwanda otrzymała prawa do organizacji turnieju pod koniec 2010 roku. Stawiły się na nim jedynie dwie drużyny, które rozegrały pomiędzy sobą spotkanie na Stade Amahoro, a zwycięsko z niego wyszli gospodarze.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Afryki
2011 w rugby union
2011 w Afryce